Inferno betyder Helvede på italiensk og portugisisk og kan også have betydningen en kraftig brand. Herudover kan Inferno have en række andre betydninger:

Litteratur 
 Inferno (roman af Dan Brown) - En roman af Dan Brown fra 2013
 Dantes inferno - Første del af Dantes Den Guddommelige Komedie
 Inferno (Strindberg) - En selvbiografisk roman fra 1897 af August Strindberg
 Inferno (tidsskrift) - Et dansk tidsskrift.

Musik 

 Infernö, et norsk thrash metal-band
 Inferno Metal Festival, en årlig musikfestival i Oslo

Album 
 Inferno (Entombed-album)
 Inferno (Motörhead-album)
 Inferno (Petra Marklund-album)
 Inferno (Tangerine Dream-album)

Film 
 Inferno (film fra 1953), en film noir af Roy Ward Baker
 Inferno (film fra 1980), en italiensk gyserfilm af Dario Argento
 Inferno (film fra 1999), en film med Jean-Claude Van Damme i hovedrollen
 Inferno (film fra 2016), en film af Ron Howard, baseret på Dan Browns roman af samme navn

Andet 
 Inferno (styresystem) - et netværksstyresystem fra oprindeligt Bell Labs Computer Research

Se også 

 Infernal - Et dansk pop-orkester